El Torneig de Stanford 2016, oficialment conegut com a Bank of the West Classic 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de juliol de 2015 al Taube Tennis Center de Stanford, Califòrnia, Estats Units.

La tennista anglesa Johanna Konta va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
WTA Tour 2016